Тимонес има више значења:

 Тимонес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тимонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тимонес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тимонес, Донасијано Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тимонес, Елва Базалдуас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тимонес, Лос Анхелес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику